USS Connecticut ha sido el nombre recibido por siete buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Connecticut, el quinto estado en sumarse a la Unión:

 fue una góndola que sirvió en el Ejército Continental en el Lago Champlain durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y que participó en la batalla de la isla de Valcour.

 sirvió durante la guerra no declarada entre los Estados Unidos y Francia.

 fue un vapor de ruedas botado en 1861 que participó en combate en la Guerra de Secesión.

 USS Pompanoosuc fue un vapor de hélice en construcción en los astilleros de Boston en 1863, fue renombrado USS Connecticut el 15 de mayo de 1869, pero no llegó a ser botado. Fue desguazado en 1884.

 fue un monitor que fue renombrado durante su construcción, y entró en servicio con el nombre de USS Nevada. Años después, fue renombrado USS Tonopah y sirvió como buque nodriza de submarinos con el citado nombre durante la Primera Guerra Mundial.

 fue un acorazado líder de la clase Connecticut. Navegó con la Gran Flota Blanca y participó en combate durante la Primera Guerra Mundial.

 es el segundo submarino nuclear de clase Seawolf. Fue dado de alta el 11 de diciembre de 1998 y permanece en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos